Stimme (von althochdeutsch stimma „Stimme, Ton“) bezeichnet:
 menschliche Stimme
 analoge Lautäußerungen von Tieren, siehe Bioakustik
 Stimme (Wahl), Willensäußerung in einer Abstimmung
 Stimme (Partei), Partei in der Ukraine

in der Musik:
 Stimme (Lied), ein Lied des deutschen Musikprojektes Eff
 Stimme (Musik), Musiziervorschrift für einen oder eine Gruppe von Ausführenden (z. B. Hauptstimme, zweite Stimme)
 eine (nicht solistische) Gesangsstimme in der Popmusik, siehe Vocal
 ein anderes Wort für Orgelregister (z. B. gemischte Stimme, Grundstimme)

Printmedien:
 Deutsche Stimme, Monatszeitung der NPD

 Heilbronner Stimme, (stimme.de) Tageszeitung aus Heilbronn

Weiteres:
 Die Stimme (Munch), Bildmotiv von Edvard Munch

Siehe auch:
 Stimmen
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit Stimm beginnt
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit „Stimme“ beginnt